

Brasil

Localidades
 Poço Fundo - município em Minas Gerais.
 Poço Fundo (Parobé) - distrito do município de Parobé, Rio Grande do Sul.
 Poço Fundo (São Pedro da Aldeia) - bairro do município São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro.

Outros usos
 Usina Hidrelétrica de Poço Fundo - Usina hidrelétrica em Minas Gerais.
 Córrego Poço Fundo - córrego em Minas Gerais.

Ver também
 

Desambiguações de topônimos